Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

139e régiment d'infanterie
139e régiment d'infanterie territoriale

Homonymie d'unités militaires